Wnuck steht für

Wnuck (Adelsgeschlecht), kaschubisches Adelsgeschlecht 

den Familiennamen von
 Harald Wnuck (1907–1986), deutscher Brigadegeneral in der Bundeswehr

 Udo Wnuck (* 1954), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm von Wnuck (* 1889), deutscher Politiker (NSDAP), Mitglied des Volkstages der Freien Stadt Danzig

Siehe auch:
 Wnuk
 Vnuk